DAV steht für:
 Datenannahme- und -verteilstelle der Versicherungsträger, siehe Datenaustausch nach § 302 SGB V
 Der Audio Verlag, deutscher  Hörbuchverlag
 Détachement d’armée des Vosges, ein französischer Militärverband im Ersten Weltkrieg
 Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Berlin
 Deutsche Aktuarvereinigung
 Deutsche Antisemitische Vereinigung
 Deutsche Außenhandels- und Verkehrs-Akademie in Bremen
 Deutscher Alpenverein
 Deutscher Altphilologenverband
 Deutscher Anglerverband
 Deutscher Anwaltverein
 Deutscher Apothekerverband
 Deutscher Apotheker Verlag, siehe Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag
 Deutscher Asphaltverband
 Dividendenabgabeverordnung
 Davao del Norte (ISO-3166-2:PH-Code), Provinz der Philippinen
 Enrique Malek International Airport (IATA-Code), Flughafen von David (Panama), Panama
 Sternenklasse von pulsationsveränderlichen Weißen Zwergsternen, siehe ZZ-Ceti-Stern #Klassifikation
 DAV (Zeitschrift), tschechoslowakische Zeitschrift (1924–1938)
 Düwag – Ateliers de Vevey, Schweizer Straßenbahntyp

Dav ist der Spitzname folgender Personen:
 Dav Pilkey (* 1966), US-amerikanischer Autor und Illustrator

dav steht für:
 Taita (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Taita (Ethnie) in Kenia

Siehe auch:
 WebDAV, ein Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet
 CardDAV, Erweiterung von WebDAV für Adressbücher
 CalDAV, Erweiterung von WebDAV für Kalender 
 GroupDAV, offener Standard zur Bereitstellung von Kalendereinträgen, Aufgabenlisten und Kontaktinformationen

Abkürzung